Код аэропорта ФАА () — трёх- или четырёхбуквенный идентификатор, присваиваемый Федеральным управлением гражданской авиации США (, ) аэропортам на территории этой страны. В большинстве случаев совпадает с кодом ИАТА этого аэропорта.

Почти все основные аэропорты имеют трёхбуквенные обозначения — например, Международный аэропорт Сан-Франциско имеет код SFO. Код ИКАО иногда совпадает с кодом FAA, перед которым добавляется буква, обозначающая регион — K для США, C — для Канады.

Малые аэродромы могут получать обозначения, содержащие цифры — например, 8N2 или 0B5. Частные и ведомственные аэродромы и вертодромы получают четырёхсимвольные обозначения — например, 1CA9.

Трёхбуквенные коды, начинающиеся сN, распределяются Военно-морскими силами США. Канада распределяет коды, начинающиеся с буквыY.

При строительстве нового аэро- или вертодрома производится инспекция FAA. Заполнение Airport Master Record (FAA Form 5010) позволяет запросить у FAA код аэропорта. Наличие кода упрощает составление планов полётов и добавляет площадку в национальную и бортовые базы навигационной информации.

Примечания

Ссылки 
 «Location Identifiers, Order JO 7350.9F» (PDF). Federal Aviation Administration. 26 May 2016. — § 1-2-1
 Order JO 7350.9F // FAA (2009)
 Поиск кодов
 http://airportguide.com/airport_ids_paper.php

Гражданская авиация
Авиационные термины
Геокоды